Eau Claire (Michigan)
Eau Claire (Pensilvânia)
Eau Claire (Wisconsin)
Condado de Eau Claire

Desambiguações de topônimos